Европейското първенство по волейбол е спортно състезание за национални отбори, на двугодишен цикъл и организирано от CEV, Европейската волейболна федерация. Това е едновременно състезание за мъже и жени.

Първото Европейско първенство е организирано през 1948 г. в Италия (за мъже) и през 1949 г. в Чехословакия (за жени). Първоначално времето между първенствата не е точно установено, но след 1975 г. те се провеждат на всеки две години.

Европейско първенство – мъже

Европейско първенство – жени

Медали

Медали по нации – мъже 

 Сърбия и Черна гора играе от 1992 до 2003 като ФР Югославия

Медали по нации – жени